Białobrzegi, comune del Voivodato della Masovia
 Białobrzegi, comune del Voivodato della Precarpazia